Павел Павлович Шмидт (1873, Санкт-Петербург — 30 апреля 1942, Орджоникидзе, Северная Осетия, СССР) — российский и советский гражданский инженер, архитектор. По его проектам были построены различные здания во Владикавказе, некоторые из которых сегодня являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения. Один из создателей архитектурного облика Владикавказа.

Биография 
Родился в 1873 году в Санкт-Петербурге в семье российского немца Павла Шмидта и его жены урождённой Рябининой. Осиротел в раннем возрасте и воспитывался дядей, управлявшем «Нотной типографией Шмидта и Юргенсона» в Санкт-Петербурге. Закончил гимназию с золотой медалью, после чего поступил на архитектурный и сантехнический факультеты Института гражданских инженеров. По окончании института с отличием был отправлен в командировку в страны Европы. По возвращении в Санкт-Петербург обслуживал центральное отопление в Эрмитаже.

Из-за болезни жены переехал вместе с ней во Владикавказ, где устроился на работу младшим инженером Терское строительное управление. В 1907 году построил собственный дом на Евдокимовской улице. С 1909 года — помощник начальника строительного отдела и позднее областной архитектор Терской области.

В 1934 году переехал вместе с семьёй в дом на улице Тамаева, предоставив свой особняк под театральное общежитие. Преподавал в Горском сельскохозяйственном институте и в Институте цветных металлов. С 1938 года возглавлял кафедру теоретической механики в Институте цветных металлов.

После начала Великой Отечественной войны проектировал оборонительные сооружения и бомбоубежища. Скончался 30 апреля 1942 года во время строительства одного из фортификационных сооружений в окрестностях Владикавказа. 

Похоронен на Осетинском кладбище.

Основные творения 
 Здание Владикавказского отделения Государственного банка на улице Куйбышева, 4. Памятник культурного наследия;
 Кинематограф «Гигант» на проспекте Мира, 63 (в соавторстве). Памятник культурного наследия;
 Здание торговой фирмы «Киракозов—Оганов» на проспекте Мира, 38. Памятник культурного наследия;
 Дом архитектора Грозмани на улице Тамаева, 8. Памятник культурного наследия;
 Особняк адвоката Бёме на Павловском переулке, памятник культурного наследия;
 Здание почтово-телеграфной конторы на улице Максима Горького. Памятник культурного наследия;
 Особняк адвоката Далгата на улице Максима Горького, памятник культурного наследия регионального наследия;
 Здание Общества взаимного кредита на углу проспекта Мира и улицы Максима Горького, памятник культурного наследия;
 Здание Духовной семинарии (сегодня Медицинский институт) на Пушкинской улице
 Жилой дом завода «Стеклотары» на углу улицы Максима Горького, 12 и проспекта Мира (д. 8). Памятник истории культурного наследия;
 Жилой дом завода «Электроцинк» по улице Ростовской
 Собственный особняк на улице Максима Горького, памятник культурного наследия;
 Здание бывшего тубдиспансера (сегодня — школа № 6)
 Дом доктора Газданова — угол улиц Максима Горького и Бородинской
 Дом Лещенко на улице Максима Горького
 Дом Ханжи на улице Маркуса, 71.
 Молитвенный дом баптистов на проспекте Коста, 51 (в советское время был Домом культуры «Строитель»).

Примечания

Литература 
  
 Евгения Бугаева, Архитектор Шмидт , журнал «Дарьял»

Ссылки 
 Владикавказ: «Зеркальный» в зеркале цифры 

Архитекторы Владикавказа